Austria:
 Marz – gmina w kraju związkowym Burgenland, w powiecie Mattersburg

Osoby:
 Marz – amerykański raper
 Jonas Marz – niemiecki piłkarz
 Karl Marz – niemiecki polityk
 Reiner Marz – niemiecki polityk

Zobacz też:
 Martz
 Maerz
 März
 Mertz
 Merz